Сен-Кантен — многозначный термин.

Топоним
 Сен-Кантен — город (коммуна) в регионе О-де-Франс, самый крупный в департаменте Эна.
 Сен-Кантен (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе О-де-Франс.
 Сен-Кантен-3 — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна.
 Сен-Кантен-ла-Шабан — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Сен-Кантен-Юг — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна.
 Сен-Кантен (канал)

Фамилия
 Сен-Кантен, Жак Филипп Жозеф де (1738—после 1776) — французский художник.
 Увре де Сен-Кантен, Анж Гийом (1828—1894) — французский дипломат и писатель.

См. также 
 Битва при Сен-Кантене